Ти́ррелл () может означать:

Фамилия 

 Тиррелл, Джеймс — предполагаемый организатор убийства «принцев в Тауэре».
 Тиррелл, Джеймс Р. — австралийский книготорговец из Сиднея, собравший богатую коллекцию фотографий.
 Тиррелл, Джозеф Берр — канадский геолог.
 Сэр Тиррелл, Джон — один из английских владельцев колоний.
 Тиррелл, Джон — вице-адмирал Ост-Индии,
 Тиррелл, Джордж — «англиканский иезуит», важный участник модернистского идейного спора в католической церкви в конце XIX века,
 Тиррелл, Дэвид — Английский врач-биолог, специализирующийся на вирусологии,
 Тиррелл, Кен — основатель Tyrrell Racing,
 Тиррелл, Уильям — первый епископ Ньюкаслский в Австралии, в 1847.

Другое 
 Тиррелл — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США.
 Тиррелл (команда Формулы-1)
 Тиррелл (озеро) — солёное озеро площадью примерно  гектаров, расположенное в штате Виктория в Австралии.